Mateja Robnik – ex sciatrice alpina slovena
 Petra Robnik – ex sciatrice alpina slovena
 Tina Robnik – sciatrice alpina slovena